Mesoceratula spinigera – gatunek kosarza z podrzędu Laniatores i rodziny Podoctidae. Jedyny znany przedstawiciel monotypowego rodzaju Mesoceratula.

Przypisy 

Podoctidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1886 roku